Флаг муниципального образования Минья́рское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 июня 2004 года как флаг муниципального образования «Город Миньяр» (после муниципальной реформы 2006 года — Миньярское городское поселение) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1785.

Описание 
«Флаг города Миньяра представляет собой прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение фигур герба города: две соединённые запястьями и расходящиеся жёлтые руки, поддерживающие две зелёные, ограниченные сверху белым контуром пирамиды на фоне красного круга с полосатой бело-чёрной каймой; над пирамидами, на фоне круга — жёлтая звезда о восьми неравных лучах».

Обоснование символики 
Флаг разработан на базе герба города, в основу которого положены исторические, географические, природные, экономические и культурные особенности.

Миньяр — город, возникший в 1771 году, по праву считается одним из самых интересных городов горнозаводской зоны Южного Урала. Своеобразие ему всегда придавала красивейшая уникальная природа и местоположение, у слияния двух рек, что давало возможность сплава продукции завода вплоть до постройки Самаро-Златоустовской железной дороги.

Изображение зелёных гор на флаге символизирует природные богатства окрестностей города, силуэт двух гор образует начальную букву Миньяра, а также два горно-дробильных предприятия «Миньярский карьер» и «Волготрансстрой комплект — Биянка».

— основание горы — это устойчивость, уверенность, незыблемость, неизменность, нерушимость.

— подъём горы — внутренний рост.

— вершины горы — духовное восхождение, озарение.

— преодоление горы, восхождение на гору — познание самого себя.

Объединяющую и главенствующую роль в композиции флага играет изображение ладоней-крыльев жёлтого цвета — это золотые, умелые руки миньярцев-тружеников, которые создают и охраняют материальные и духовные богатства города, одновременно — две золотые «птицы счастья», хранительницы города и его жителей, его природы. Золотые руки — это неразрывная связь с верой, надеждой и любовью к Богу.

Благосостояние и славу городу всегда приносил завод МММЗ — градообразующее предприятие, его основная продукция — холоднокатаная лента. Она символически изображена в чёрно-серебристом цвете по кругу.

В Миньяр и его окрестности устремляются туристы: горнолыжники, спелеологи — поэтому на флаге имеется изображение «розы ветров» — символа туризма, одновременно она отражает продукцию «карьера» и щебзавода — фракцию камней.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство, стабильность, уважение, интеллект.

Белый цвет (серебро) — чистота, вера, совершенство, мир и взаимопонимание.

Красный цвет — символ мужества, труда, красоты, праздника.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, славы, искренности, добродетели.

Зелёный цвет символизирует природу, надежду, рост.

Чёрный цвет — символ мудрости, покоя, вечности бытия.

Примечания